Fischer kan som auktorsförkortning betyda:

 Cecil Ernest Claude Fischer
 Eberhard Fischer
 Eduard Fischer (biolog)
 Friedrich Ernst Ludwig von Fischer
 Gustav Adolf Fischer (1848–1886) tysk naturforskare
 Heinz Fischer
 Jean-Claude Fischer
 Johann Baptist Fischer
 Johann Gustav Fischer (1819–1889) tysk herpetolog och iktyolog
 Manfred A. Fischer
 Maximilian Fischer
 Paul Henri Fischer
 Pierre Marie Henri Fischer
 Sebastian Fischer

Robotskapade auktorsförkortningar